O Serviço Nacional de Aprendizagem ( SENA ) É Uma Instituição pública de Colômbia Encarregada dando programas de Formacion complementam e valoriza-se.   Com dantes de que, se se procura Capacitação profissional recursos de humanos; Pessoas de moda para vincular ao mercado de trabalho  e desenvolvimento realiza actividades de negócio, tecnológica e da Comunidade.

A oferta regular para formação profissional: trabalhadores especializados, técnicos, tecnólogos e inclui mais de 522 programas. Ao longo de seus mais de 50 anos o SENA destacou-se por ser um dos mais importantes centros de educação profissional de América Latina.

Foi fundado em 1957, conta com várias sedes em Bogotá e nos 32 departamentos que compõem esse país, o enfoque principal do SENA durante seus primeiros anos foi brindar instrução profissional aos trabalhadores e empregados da indústria, o comércio e o sector agropecuário. No entanto, na actualidade atende a demanda de sectores como o financeiro, tecnológico e saúde. O anterior levou-o a converter-se numa das melhores alternativas de instrução para colombianos de escassos recursos, bem como trabalhadores e empresários.

História 
Em 1957, Rodolfo Martínez Tom† propôs-lhe ao então ministro de Trabalho, Raimundo Emiliani Román, desenvolver um instituto de ensino profissional, inspirado no SENAI de Brasil.

O projecto viu a luz mediante o Decreto-Lei 118, do 21 de junho de 1957, durante o governo da Junta Militar, depois da renúncia do ditador Gustavo Vermelhas Pinilla. Suas funções eram brindar formação profissional aos trabalhadores, jovens e adultos da indústria, o comércio, a agricultura, a mineração e a ganadería. A naciente entidade não só formava técnicos, sina também empresários e promovia as pequenas e médias empresas.

Por espaço de três anos desde 1957, a entidade teve como sede principal um edifício localizado na Cll 20 com Cr 8. contando inicialmente com o apoio das mais importantes organizações sindicais de Colômbia. Enquanto os primeiros centros de instrução foram salas do Politécnico Central e da Universidade Nacional de Colômbia, bem como improvisadas carpas de circos levantadas em cidades e municípios, com o fim de ampliar sua cobertura, com o anterior a naciente instituição procuraria atender as demandas da empresa privada, o Governo e dos trabalhadores, que exigiam mais capacitação em tenta de melhorar sua qualidade trabalhista e de vida.

O 23 de agosto de 1957, sesionó pela primeira vez o Conselho Nacional e definiram-se duas tarefas a realizar: o estudo, codificação e sistematização da oferta e demanda de mão de obra, e a capacitação profissional, para pôr em pratica estas tarefas estabeleceram-se a Divisão de Mão de Obra, a de Formação Profissional e a Administrativa, criada para planificar a construção e dotação dos centros de formação profissional.

Durante os primeiros meses, estabeleceram-se as estruturas seccionales nos diversos departamentos. Nesse ano também nasceram as seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Vale do Cauca, Atlántico, Bolívar, Nariño, Cauca e Magdalena. Os departamentos restantes tiveram seus seccionales ao seguinte ano.

Em 1958, realizou-se a primeira grande investigação, a respeito das necessidades de formação profissional em todos os departamentos, excepto Chocou e Córdoba, tendo como objeto de estudo a 5000 empresas de todos os sectores da indústria. O mesmo revelou que ao menos 210 mil trabalhadores requeriam complementar sua educação e urgía a formação de 25 mil trabalhadores adicionais. Com base no anterior, fixou-se o plano quinquenal, 1959-1963.

Para levar a cabo o modelo de capacitação, desenharam-se programa-los Promoção Profissional Popular, que levaram capacitação profissional a diferentes cidades e populações rurais. Em 1960, assinaram-se dois importantes convênios com a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo Especial das Nações Unidas, que brindaram assessoria administrativa, financeira e técnica aos pequenos e médios empresários, e promoveram o crescimento empresarial. Ademais, a OIT asesoró na formulação do primeiro Centro Nacional de Formação de Instrutores. Na década do 60 a entidade tem um rápido crescimento com a abertura de diversos centros de formação em todo o território nacional, atendendo os sectores mais importantes da economia indústria, comércio e agropecuário. Neste período, o número de alunos incrementou-se num 40% anual, graças a contribua-los do sector privado e a melhora da infra-estrutura e diversificação de oferta.

O 10 de abril de 1970, pôs-se em marcha o Programa de Promoção Profissional Urbana focado à indústria, e o de Promoção Profissional Popular Rural atribuídos à divisão agropecuária. Em 1974, pôs-se em prática a política de capacitação para desempregados e subempleados. No segundo quinquénio dos 70, a entidade tentou ampliar a cobertura a renglones modernos da economia tradicional e não formal, lhe dar um carácter popular ao ensino e modernizar as áreas administrativa, tecnológica e metodológica. Baixo esta premisa, criaram-se o Programa de Desenvolvimento Tecnológico no Centro Especializado de Formação Profissional Avançada e da Divisão de Desenvolvimento de Tecnologia.

Na década dos 80, pretendeu-se dar alcance na capacitação do sector informal da economia e em 1985 surgiu Capacitação para a Participação Camponesa, dirigida a líderes camponeses, indígenas e comunidades beneficiárias da Reforma Agrária, com o fim de que tomassem parte no desenvolvimento agropecuário. Graças à aliança com a Sociedade de Agricultores de Colômbia, garantiu-se a formação de camponeses para instrução em técnicas de produção e projectos que deram valor agregado a seus produtos.

Nos 90, a internacionalización da economia incrementou a concorrência empresarial. Daí a necessidade de expedir a Lei 119 de 1994 mediante a qual a instituição se reestruturou para brindar programas de formação profissional integral em todas as áreas económicas. Em 1996, o SENA e o Instituto para o Desenvolvimento da Ciência e a Tecnologia (Colciencias) uniram-se para promover a investigação tecnologia e a modernização científica, isto foi ratificado no PND de 2003.

A partir do ano 2000, priorizó o empreendimento empresarial, a inovação tecnológica, a cultura de qualidade, a normalização, a certificação de concorrências trabalhistas e o serviço público de emprego.

Em 2002, passou de oferecer 1,1 milhões de cotas a um pouco mais a de 7,9 milhões de cotas em 2009, e em 2010 chegará a para perto de os 8 milhões de cotas. Em 2004, criaram-se sete novas sedes regionais autónomas e com orçamento próprio em Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés e Vichada. Do mesmo modo, criou-se a regional Cundinamarca, independente da de Bogotá. Com estes mesmos objectivos de ampliação de cobertura e atenção a mais colombianos, de 2002 e 2010, a entidade investiu na construção e remodelagem de 52 sedes, como as adiantadas em Cazucá (ao sul de Bogotá), Tumaco, Leticia, Sincelejo, Quibdó, Porto Leguízamo, Porto Inírida, Porto Carreño, Guapi e Tolú.

Hoje conta com mais 3.600 alianças subscritas com prefeituras, gobernaciones, empresas e instituições governamentais e académicas com 267 sedes de formação e 362 salas móveis que percorrem o país dando conhecimentos nos rincões mais apartados de Colômbia.

Integração com a educação média 
A validade dos títulos académicos que se obtêm está respaldada pelas leis 30 de 1992 e 119 de 1994, que a facultam para dar formação do nível superior.

Com este programa, os jovens de graus décimo e onceavo de bachillerato acedem a concorrências técnicas que lhes permitam ter um desempenho trabalhista ao terminar a secundária. Em 2002, ofereceu 8.819 cotas e em 2009, 453.751 para alunos em 2.851 colégios. Uma nova ferramenta que está a implementar a entidade nesta estratégia é a tecnoacademia.

Em 2012, o sacerdote católico Camilo Bernal Hadad cjm, renunciou a seu posto como director do SENA após quase um ano de gestão, para trabalhar com a Congregación Eudista em Roma, lhe dando passo a Luis Alfonso Buracos, quem foi designado pelo Governo Nacional.

Tecnologias para a formação  
Em 2002, o SENA não contava com programas de formação virtual. Em 2003, com 28.888 cotas de formação virtual e em 2009 ofereceu 3.373.574 cotas de formação virtual.

O programa de Idiomas para todos eles colombianos (Chamado originalmente Inglês para todos eles colombianos) Conta (Para O idioma Inglês) ONU da defrauda Atenção telefónica no centro de San Andrés e Providência , ao qual seja obrigado ESTÃO 451 instrutores nativos, actualmente em processo ESTÃO de Certificação pelo Hunter college na cidade de Nova York . Outro centro de atenção opera em Ibagué, com 204 instrutores, e dantes de finalizar neste ano, começará a atender o de Pereira, ao que vincular-se-ão a 200 instrutores mais.

Imagem Institucional

blindar  
O escândalo do representativo do sector industrial, no que se encontra o sector da construção, o pinhão, representativo do sector industrial; o caduceo, sócio ao de comércio e serviços; e o café, unido ao primário e extractivo.

Logo / Símbolo  

Quiçá a imagem mais reconhecida da representação representa de forma gráfica a síntese dos enfoques da formação na que o indivíduo é o responsável por seu próprio processo de aprendizagem.

Missão  
O SENA está encarregado de cumprir a função que lhe corresponde ao Estado de investir no desenvolvimento social e profissional dos trabalhadores colombianos, oferecendo e executando a formação profissional integral, para a incorporação e o desenvolvimento das pessoas em actividades produtivas que contribuam ao desenvolvimento social, económico e tecnológico do país.

Visão  
No 2018, o SENA será reconhecido pela efectividade de sua gestão, suas contribuas ao emprego decente já a geração de rendimentos, impactando a produtividade das pessoas e das empresas, que incidirão positivamente no desenvolvimento das regiões como Colômbia educada, equitativa e em paz.

Vem também  
 Capacitação
 Concorrência
 Instituto Nacional de Tecnologia Industrial em Argentina
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Brasil
 Serviço Nacional de Capacitação e Emprego em Chile.
 Serviço Equatoriano de Capacitação Profissional em Equador.
 Serviço Nacional de Adiestramiento em Trabalho Industrial em Peru
 Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo
 Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín
 Formação profissional
 Monozukuri
 Anexo:Universidades e instituições de educação superior em Colômbia
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Enlaces externos 
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Brasil.
 Escritório Serviço Nacional de Capacitação e Emprego (SENCE) em Chile.
 Serviço Nacional de Aprendizagem (SENA) em Colômbia.
 Serviço Equatoriano de Capacitação Profissional (SECAP) em Equador.